Edward kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald Herbert Deshon Edward
 Karen L. Edward
 J.C. Edward

Robotskapade auktorsförkortningar